Богет — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Богет — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Богет — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.